SAP Open 2008 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP International Series z cyklu SAP Open rozgrywany w dniach 16–24 lutego 2008 roku w San Jose na kortach twardych w hali o puli nagród 436 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008